

Titres 

 Journal officiel.

Fictions 
 Les Aventures de Jo, Zette et Jocko, bande dessinée créée par Hergé (1936).
 Jo (1964), pièce de théâtre de Claude Magnier, d'après  d'Alec Coppel et Myra Coppel ;
 Jo (1971), film français réalisé par Jean Girault, d'après la pièce de théâtre de Claude Magnier ;
 Jo (1991), bande dessinée suisse de Derib traitant du sida ;
 Jo (2002), téléfilm britannique réalisé par Mike Newell ;
 Jo (2013) ou Le Grand, série télévisée franco-britannique.
 Jo (Josy), une des trois personnages principaux de Ji, Ja, Jo, série littéraire pour la jeunesse, de Pat Smythe.

Pseudonyme 

 Jô, footballeur brésilien né en 1987 ;
 Jo, actrice hongroise de films pornographiques née en 1981.

Patronyme 
 Jo Jung-Rae (1943-), auteur sud-coréen
Nobu Jo (1872-1959), philanthrope chrétienne japonaise.
 Jo Kyung-ran (1969-), auteure sud-coréenne
 Jo Prestia (1960-), acteur et kickboxer franco-italien.

Japon 

Jo est un mot, qui désigne :
 Un  :
 Jo-jutsu ;
 Jōdō ;
 Aikijō.
 Un , la dimension d'un tatami.

Sigle 
JO est un sigle qui signifie :
 Jeux olympiques ;
 Journal officiel de la République française

Prénom 
Jo est un prénom mixte.

Code 

JO est un code, qui signifie :
 Jordanie :
 selon la liste des domaines de premier niveau () Internet : .jo ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2 ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.
 JALways (Japon), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.

Notes et références 

Code